

Tytuły dzieł 
 Hrabina Cosel – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego
 Hrabina Cosel – film z 1968 roku w reżyserii Jerzego Antczaka
 Hrabina Cosel – miniserial telewizyjny w reżyserii Jerzego Antczaka

Zobacz też 
 Anna Konstancja Cosel – faworyta króla Augusta II